Toponímia:
 Riu Ili, riu del nord-est de la Xina a la regió autònoma de Xinjiang Uigur 
 Regió de l'Ili
 Prefectura autònoma d'Ili Kazakh, regió autònoma dins la regió autònoma de Xinjiang Uigur (Xina)
 Ili-Altai, efímer estat rus blanc
 Anatomia:
 Ili (os).
 Ili (intestí), secció final de l'intestí prim
 Medicina:
 Ili (trastorn), trastorn de motilitat intestinal